Katedra Sioni w Bolnisi
 Katedra Sioni w Tbilisi